Moscovitch ist der Familienname folgender Personen:

 Dylan Moscovitch (* 1984), ein kanadischer Eiskunstläufer
 Maurice Moscovitch(1871–1940), ein US-amerikanischer Schauspieler